Hedge (, ‚Absicherung‘, aber auch ) bezeichnet:
 das Hedgegeschäft im Finanzbereich
 eine sprachliche Wendung zur Unterscheidung von typischen und untypischen Vertretern einer Kategorie, siehe Heckenausdruck

Hedge ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Charleson Hedge (* 1928), schottischer Botaniker
 Thomas Hedge (1844–1920), US-amerikanischer Politiker
 John W. Hedges, schottischer Archäologe

Siehe auch:

 Hedgefonds